Stravius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pauli-Stravius (1593–1661), Weihbischof in Köln
 Jérémy Stravius (* 1988), französischer Schwimmsportler